Souquès ist der Nachname von 

 Pierre Souquès (1910–2007), französischer Politiker, Abgeordneter der Nationalversammlung

Siehe auch: 
 Souques